Сухой Лог — топоним:

Населённые пункты 
 Сухой Лог — хутор в Ракитянском районе Белгородской области.
 Сухой Лог — деревня в Кишертском районе Пермского края.
 Сухой Лог — деревня в Оханском районе Пермского края.
 Сухой Лог — хутор в Верхнедонском районе Ростовской области.
 Сухой Лог — город в Свердловской области.
 Сухой Лог — посёлок в Труновском районе Ставропольского края.
 Сухой Лог — село в Чаинском районе Томской области.

Водотоки 
 Сухой Лог (приток Левого Байсужёка) — приток реки Левый Бейсужёк в Краснодарском крае.
 Сухой Лог (приток Барнаулки) — приток Барнаулки в Алтайском крае.
 Сухой Лог (приток Ельцовки 1-й) — приток 1-й Ельцовки в Калининском районе Новосибирска.
 Сухой Лог (Сухой Кумыш) — река в Пермском крае.
 Сухой Лог (приток Никитихи) — река в Алтайском крае.
 Сухой Лог (приток Егорлыка) — река в Ростовской области.
 Сухой Лог (приток Ураима) — левый приток реки Ураим в Челябинской области.

Другое 
 Сухой Лог — крупнейшее по запасам месторождение золота в России.
 Сухой Лог — урочище, геологический памятник природы, расположенный на территории Гремячинского округа Пермского края.